Liquavista — голландская компания, созданная при помощи Philips в 2006 году. Занимается разработкой цветных электронных книг — экранов, которые могут работать как с задней подсветкой, так и без неё за счет технологии электросмачивания.

В декабре 2010 года компания Samsung Electronics приобрела компанию Liquavista (сумма сделки не раскрывается). Ожидается, что первые коммерческий образцы электронных книг на основе технологии электросмачивания появятся в 2011 году.

Ссылки 
 www.liquavista.com
 Colour e-readers with video shown off BBC News
 Electronic paper targets colour video, D Graham-Rowe — Nature Photonics, 2008 — nature.com

Компании Нидерландов
Компании, основанные в 2006 году
Поглощения Amazon.com